Il doppio  dell'AON Open Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gianluca Naso e Walter Trusendi erano i detentori del titolo, ma Naso non ha partecipato.

Trusendi ha fatto coppia con Thomas Fabbiano, ma ha perso nei quarti di finale contro Igor Zelenay e Lovro Zovko.

Daniele Bracciali e Alessandro Motti hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Amir Hadad e Harel Levy.

Teste di serie 

 Ross Hutchins /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
 Igor Zelenay /  Lovro Zovko (semifinali)

 Daniele Bracciali /  Alessandro Motti (campioni) 
 Amir Hadad /  Harel Levy (finale)

Tabellone

Note 
 

AON Open Challenger 2009